

Anno 
 668 o 668 a.C.

Codici 
 668 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di San Emigdio Peak, nella Contea di Kern (California), degli Stati Uniti

Matematica 
 668 – numero